Beerhenke ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Beerhenke (* 1923), deutscher Schauspieler
 Oliver Beerhenke (* 1970), deutscher Comedian, Moderator und Entertainer